

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Karolewko – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Karolewko – część wsi Wilkowice w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno